Maurício Alberto Kaiserman (1951-), compositeur et interprète brésilien.

Divers 
 (3880) Kaiserman est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de la famille de Hungaria.
Patronyme germanique